Бежецкий округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Бежецкий округ был образован в 1929 году. В его состав вошли следующие территории бывшей Тверской губернии:
 Весьегонский уезд полностью
 Бежецкий уезд кроме Киверичского, Ивановского, Сетковского и Некрасовского сельсоветов Киверичской волости; Заклинского и Иваньковского сельсоветов Моркиногорской волости; Диевского сельсовета Киверичской волости; Заручьевского сельсовета и селений Волхово, Спорное (Выселок), Плоское, Воротилово, Хмелевка, Селы, Бояриха, Ново-Каликино, Новое, хутора: Старожилка, Малые Осинки, Зяблицы, Мякишевы Горы, Юрьевка, Дубниха, Чахлово и Юрьевец Трестенского сельсовета Трестенской волости.
 из Вышневолоцкого уезда Михайловская волость полностью; сельсоветы Брусовской волости: Подусовский, Столоповский, Раевский, Ручковский, Ворожебский, Столбинский, Покровский и Паулинский; сельсоветы Козловской волости: Петровский, Боровский и Винжинский, селения той же волости: Береговое Козловского сельсовета, и Данилково Овинниковского сельсовета; сельсоветы Парьевской волости: Язовецкий, Телятниковский и Мущелянский полностью, Хмелевский сельсовет, той же волости, без селений: Сальниково, Высокуша, Белавино, Брындино и Хмелевка; Парьевский сельсовет, той же волости, без деревни Тупики.
 из Кимрского уезда Кашинская и Славковская волости.

Центром округа был назначен город Бежецк.

Округ был разделён на 10 районов:
 Бежецкий,
 Весьегонский,
 Кашинский,
 Кесовский,
 Краснохолмский,
 Максатихинский,
 Михайловский,
 Молоковский,
 Сандовский
 Сонковский.

23 июля 1930 года Бежецкий округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Московской области (Постановление ЦИК Союза ССР) (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. I отдел. № 37 от 8 августа 1930 г. - ст. 400).

Источники 
 Путеводитель по Государственному архиву Тверской области
 Постановление ВЦИК от 12.07.1929 О составе округов и районов Московской области и их центрах

Округа РСФСР
XX век в Московской области
XX век в Тверской области